Сель-сюр-Шер ():

Топонимы 
 Сель-сюр-Шер — коммуна во Франции в департаменте Луар и Шер (Центр).
 Замок Сель-сюр-Шер — средневековый замок в долине Луары.

Прочее 
 Сель-сюр-шер — французский сыр.